1957 Анґара (1970 GF, 1962 WG1, 1969 AA, 1957 Angara) — астероїд головного поясу, відкритий 1 квітня 1970 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,219.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (1901-2000)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1970
Головний пояс астероїдів